Cor (anatomia), òrgan animal que serveix per impulsar la sang
 Cor artificial, dispositiu protèsic
 Cor (música) , grup de músics que canten plegats
 Cor (arquitectura), part d'una església o catedral reservada a la comunitat de religiosos
 Cor (símbol), símbol que s'usa per a representar l'amor
 El cor de la ciutat, sèrie de televisió que es va començar a emetre l'any 2000 a TV3
 Cor, coll de la baralla francesa
 Cor, línia del palmell de la mà, vegeu quiromància
 Cor (teatre), personatge col·lectiu i anònim a les arts escèniques

Vegeu també 
 Kor